Mövenberg steht für:

 Synonym für die Möweninsel in der Schlei, zu Schleswig, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein gehörend
 Mövenberg (Altenhof), kleiner Ort in der Gemeinde Altenhof, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Mövenberg (auch: Möwenberg), Siedlung in der Gemeinde List auf Sylt, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein